Е58 — европейский маршрут категории А, связывающий Австрию с Россией и проходящий через Словакию, Румынию, Молдавию (в том числе непризнанное Приднестровье) и Украину.

От Братиславы до Кошице трасса маршрута совпадает с трассой .

Маршрут 
Протяжённость маршрута составляет около 2200 км:
 : Вена — австрийско-словацкая граница
 : австрийско-словацкая граница — Братислава — Зволен — Кошице — словацко-украинская граница
 : словацко-украинская граница — Ужгород — Мукачево — украинско-румынская граница
 : украинско-румынская граница — Бая-Маре — Деж — Бистрица — Сучава — Ботошани — Яссы — румыно-молдавская граница
 : румынско-молдавская граница — Кишинёв — приднестровско-молдавская граница
 : приднестровско-молдавская граница — Бендеры — Тирасполь — приднестровско-украинская граница
 : приднестровско-украинская граница — Кучурган — Одесса — Николаев — Херсон — Новая Каховка — Мелитополь — Бердянск — Мариуполь — российско-украинская граница
 : российско-украинская граница — Таганрог — Ростов-на-Дону

Ссылки 
 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 

Европейские маршруты
Европейские маршруты России
Европейские маршруты Украины
Дороги Молдавии
Дороги Румынии
Дороги Словакии
Дороги Австрии